FK Riteriai (Futbolo klubas "Riteriai") je profesionalni nogometni klub iz Vilniusa u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 2005. godine. (Grad Trakai.)

U elitnoj podjeli radi od 2014. godine.

U 2014. godini klub preselio se u Vilnius.

Uspjesi 
A lyga  
prvak (0): 
doprvak (2): 2015., 2016.

Sezoni

Boje kluba 
 žuto plava

Stadion 
Trakai domaće utakmice igra na LFF stadionu, čiji je kapacitet 5.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Diniyar Bilyaletdinov                                                                                    
  Deividas Česnauskis 
  Vaidotas Šilėnas
  Nerijus Valskis

Treneri 
  Edgaras Jankauskas (2014.)
  Virmantas Lemežis (2014.)
  Valdas Urbonas (2015. – 2016.)
  Albert Rybak (2016.)
  Serhij Kovaljec (2016. – 2017.)
  Oleg Vasiljenko (2017. – 2018.)
  Virmantas Lemežis (2018.)
  José Antonio Vicuna (2018.)
  Albert Rybak (2018.)
  Aurelijus Skarbalius (2018. – 2019.)
  Albert Rybak (2019.)
  Mindaugas Čepas (2020.)
  Miguel Moreira (2021.)
  Glenn Ståhl (2022.)
  Pablo Villar (2022.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna FK TRAKAI str.
 A lyga of.str. 

Riteriai